Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1985 was de 1e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen zeven landen deel aan dit toernooi dat van 1 februari tot en met 10 februari in Qatar werd gespeeld. Saoedi-Arabië werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Qatar met na strafschoppen verslagen. Irak werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1985, dat van 31 juli tot en met 11 augustus in China werd gespeeld. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Qatar en Saoedi-Arabië. China was ook gekwalificeerd als gastland.

Gekwalificeerde landen

Koeweit trok zich terug.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Doha, Qatar.

Groepsfase

Groep A

Niet gespeeld.

Groep B

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 1985
Voetbal in Qatar
Sportevenement in Qatar